Ломоури () — грузинская фамилия.

Известные носители 
 Ломоури, Тамара Николаевна (1883—1965) — первая грузинская женщина-историк, одна из основоположников нумизматической науки в Грузии.
 Ломоури, Нико (1852—1915) — грузинский писатель и поэт.
 Ломоури, Нодар — грузинский историк, директор Грузинского музея искусств имени Ш. Амиранашвили
 Ломоури, Юлиан (1885—1966) — грузинский советский учёный в области земледелия, сын Нико Ломоури. Имя Ломоури носит Научно-исследовательский институт земледелия Грузии.